Tebe (Θήβη) – w mitologii greckiej nimfa, córka Epafosa i Memfis.

Tebe należy do rodu Io. Rzeczona Io była córką bożka rzecznego Inachosa, w której zakochał się Zeus i z którą spłodził Epafosa. Ten ostatni został królem Egiptu i poślubił Memfis, córkę Nejlosa (Nilu), a po śmierci czczony był jako wcielenie byka Apisa, rzeczywiście odbierającego kult w Memfis. Epafos i Memfis mieli 3 córki: Lysianassę, Tebe i Libię.

Pierre Grimal podaje również inne warianty genealogii Tebe. Mogła być ona nie wnuczką, ale córką Nejlosa.

Tebe stanowi eponim miasta Teby w Egipcie.

Jan Parandowski przy okazji opisywania rodu Io nie wymienia tej postaci. Zamarovský jako jedyną córkę Epafosa podaje Lysianassę. Robert Graves wzmiankuje w dwóch miejscach bohaterkę o tym imieniu, w pierwszym z nich zaznacza jednak, że chodzi o inną osobę. Imię Tebe nosiły bowiem też córka Prometeusza, córka Adramysa, córka Zeusa i córka Asoposa.

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 

Nimfy w mitologii greckiej
Królewny w mitologii greckiej